O São Paulo Futebol Clube, também conhecido como São Paulo de Avaré, é um clube brasileiro de futebol do município de Avaré, no estado de São Paulo. Fundado em 24 de março de 1946, suas cores são preto, vermelho e branco. Tem em seu currículo 13 participações nas divisões menores do Campeonato Paulista de Futebol. Mandava seus jogos em seu próprio estádio, o Dr. Paulo de Araújo Novaes.

Participações em estaduais 
 Terceira Divisão (atual A3) — 9 (nove)
1954, 1956, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1990 e 1991
 Quarta Divisão (atual Série B) — 3 (três)
1960, 1989, 1990 
 Quinta Divisão (atualmente extinta) — 1 (uma)
1979
 

Clubes de futebol de Avaré
Clubes de futebol fundados em 1946
Fundações em São Paulo em 1946